Климковка — топоним:

 Климковка — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области России.
 Климковка — село в Диканьском районе Полтавской области Украины.
 Климковка — река в Мурманской области России.